Ruimtevaart
 Curiosity (rover), officieel Mars Science Laboratory, een onbemand voertuig (Engels: rover) dat onderzoek doet op Mars
Muziek
 Curiosity Killed the Cat, Britse popgroep uit de jaren tachtig en negentig
 Curiosity (gothicband), Amerikaanse gothicband uit Chicago
 Curiosity (Eric Stuart), het debuutalbum van de Amerikaanse Eric Stuart uit 1996
 Curiosity (Carly Rae Jepsen), een EP van Canadese zangeres Carly Rae Jepsen uit 2012
 Curiosity (Carly Rae Jepsen), een lied van Canadese zangeres Carly Rae Jepsen van de gelijknamige EP uit 2012
 Curiosity (Killing the Cat), lied van The Cure op de muziekcassette Concert: The Cure live
 "Curiosity" (The Jets), lied van Amerikaanse band The Jets uit 1985
Film, televisie en videospel
 Curiosity (televisieserie), een televisieserie op Discovery Channel in 2011
 Curiosity (film), een Britse korte film uit 2009
 The Curiosity Show, een Australisch educatieve televisieshow voor kinderen van 1972 tot 1980
 Curiosity - What's Inside the Cube?, een experimenteel videospel van Peter Molyneux uit 2012/2013
Literatuur
 Curiosity (gedicht), gedicht van Charles Sprague uit de jaren 1820